Abd-ar-Rahim forma part del nom de molts personatges:

 Abd-ar-Rahim ibn Alí al-Qadi al-Fàdil, conseller de Saladí
 Abd al-Rahim Khan, general i home d'estat indi
 Abdul Rahim Khaled, cervell del cas Acille Lauro
 Abu-Hàmid Muhàmmad ibn Abd-ar-Rahman (o Abd-ar-Rahim) ibn Sulayman al-Maziní al-Qaysí al-Gharnatí, viatger andalusí
 Nasir al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahim ibn Ali ibn al-Furat al-Misri al-Hanafi, historiador egipci

Notes